Bliss («felicidad», «dicha» o «beatitud» en inglés) puede hacer referencia:

Personas 
 al compositor británico, Arthur Bliss;
 al economista argentino Horace William Bliss.

Geografía 

 a la ciudad Bliss ubicada en el condado de Gooding en el estado estadounidense de Idaho;
 al lugar designado con el nombre de Bliss  por el censo, ubicado en el condado de Wyoming en el estado estadounidense de Nueva York.

Imágenes 
 Bliss, el fondo de pantalla por defecto del sistema operativo Windows XP.

Literatura 

 al personaje de la Saga de la Fundación creado por Isaac Asimov Bliss, que aparece en las novelas Los límites de la fundación y Fundación y Tierra;

Música 

 a la canción  «Bliss» del grupo británico Muse; 
 a la canción  «Bliss» de la cantante de r'n'b Mariah Carey, perteneciente a su álbum Rainbow;
 a la canción «Bliss» del grupo Annihilator;
 a la canción «Bliss» de la banda inglesa Delirious, escrita por Martin Smith y Stu G, y que aparece por primera vez en el álbum Mezzamorphis, publicado en el 1999;
 a la canción «Solitude is Bliss» del grupo de rock psicodélico Australiano Tame Impala del Álbum (Innerspeaker, 2010);

 Películas 

 a la película Bliss que tiene como protagonista a Harold Lloyd y que fue estrenada en el 1917;
 a la película Bliss, cuyo título original en español es Espérame en el infierno, dirigida por Ray Lawrence, adaptada de la novela de Peter Carey, y que fue estrenada en 1985;
 a la película Bliss, que tiene como protagonistas a Terence Stamp, Sheryl Lee y Craig Sheffer, y que fue estrenada en 1997;
 a la película Bliss, también conocida como Fu Sheng, una película china producida por Fruit Chan, y que fue estrenada en el 2006;
 a la película Bliss', también conocida como Mutluluk'', dirigida por Abdullah, adaptada de la novela de Zülfu Livaneli y estrenada originalmente en el 2007.